CMU, akronymet har flere betydninger:

 Carnegie Mellon University – er et forskningsuniversitet i Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
 Centrum för miljö- och utomhuspedagogik – afdeling ved den estiske-institution på Linköpings Universitet, Sverige.
 Communication Management Unit – en router i et fly.